Název Třtí má více sídel:
 Třtí (Sychrov), část obce Sychrov v okrese Liberec
 Třtí (Dolní Hbity), část obce Dolní Hbity v okrese Příbram